Турнир в группе B в рамках 55-го чемпионата мира и одновременно 66-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Югославии.

В связи с увеличением числа участников в группе А в будущем году, из группы В переходили сразу четыре сборные. Соответственно группы В на следующий сезон пополнили четыре лучшие сборные группы С.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1991
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1991

Ссылки 
 hockeyarchives.info/ 

1
Спорт в Югославии в 1991 году
хоккей
Международные спортивные соревнования в Бледе
Международные спортивные соревнования в Любляне
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Югославии
Март 1991 года
Апрель 1991 года
Чемпионаты Европы в Югославии